Бекерат () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Бекерат, Альфред фон (1901—1978) — немецкий композитор.
 Бекерат, Андреас фон (род. 1970) — шведский дипломат.
 Бекерат, Вилли фон (1868—1938) — немецкий художник.
 Бекерат, Вольф фон (1896—1944) — немецкий художник.
 Бекерат, Мориц фон (1838—1896) — немецкий художник.
 Бекерат, Хелен фон (1872—1946) — немецкая художница и скульптор.
 Бекерат, Юрген фон (1920—2016) — немецкий египтолог.